Mordshunger steht für:

 Mordshunger (Roman), Roman von Frank Schätzing (1996)
 Mordshunger (2008), deutscher Fernsehfilm von Robert-Adrian Pejo (2008)
 Mordshunger – Verbrechen und andere Delikatessen, deutsche Fernsehserie (2013–2019)
 Lutter: Mordshunger, deutscher Fernsehfilm von Torsten Wacker (2009)

Siehe auch